Саи́д Абдурахма́нович Аца́ев, более известный как Саи́д-афанди́ Чиркейский (; , , Буйнакский район, ДАССР, РСФСР, СССР — , , Буйнакский район, Дагестан, Россия) — исламский богослов, суфийский шейх накшбандийского и шазилийского тарикатов, с начала 1980-х годов один из духовных лидеров мусульман Дагестана, шафиит, ашарит.

Биография 
Родился 21 октября 1937 года в Дагестанской АССР, в селе Чиркей Буйнакского района. По национальности — аварец. Его отец скончался, когда мальчику было 7 лет. Вопреки трудностям, при настойчивости матери Саид завершает начатое к тому времени чтение Корана. По окончании семи классов начинает работать пастухом для обеспечения материальной помощи семье.

В течение 3 лет проходил службу в рядах Советской Армии в городе Каунас; после этого вновь работал чабаном. После землетрясения 1970 года работал на сооружении Чиркейской ГЭС. Там он прослужил в пожарных структурах и ВОХР.

В 32 года прекратил работу на Чиркейской ГЭС и начал изучать исламские науки, труды мусульманских учёных и суфийских шейхов. Первым своим духовным наставником (устазом) шейх Саид-афанди считал Абдулхамида-афанди из селения Инхо.

Был женат, имел четырёх детей.

Смерть 

28 августа 2012 года СМИ сообщили о смерти Саида-Афанди Чиркейского. Около 16:50 в доме Саида-Афанди Чиркейского произошёл взрыв, в результате которого погибло семь человек, включая шейха и террористку-смертницу. По предварительным данным террористкой была некая Аминат Курбанова, которая была женой одного из участников бандподполья и исчезла из дома в конце марта 2012 года. На похороны погибшего шейха пришли десятки тысяч людей. 29 августа в Дагестане объявлен днём траура по случаю смерти шейха Саида-афанди Чиркейского.

Похоронен на кладбище села Чиркей.

В апреле 2015 года за совершение различных преступлений, в том числе и убийство Саида-афанди Чиркейского, суд приговорил Ш. Лабазанова, М. Гаджиева, М. Амирханова к пожизненному заключению, а А. Исрапилова — к 12 годам лишения свободы.

В мае 2018 года членами НВФ Хасавюртовского сектора была подорвана могила дагестанского шейха Саида-афанди Чиркейского. Сама могила сильно не пострадала, упал только могильный камень.

Богословская деятельность 
Саид-афанди Чиркейский считался одним из самых известных и влиятельных суфийских шейхов Накшбандийского и Шазилийского тарикатов в Дагестане. Он оказывал большое влияние на работу Духовного управления мусульман Дагестана.

Книги 
Книги, статьи и выступления Саида-афанди аль-Чиркави переведены на многие языки, в том числе на английский и на русский.

   перевод на русский язык с аварского языка выполнила Патимат Гамзатова
 
  , Перевод с аварского языка М. М. Гаджиева, С. М. Султанмагомедова, Г. А. Ичалова.

Примечания

Ссылки 
 Биография Шейха Саида афанди аль-Чиркави. — Интерфакс-Религия
 Сайт Шейха Саида афанди аль-Чиркави
 Ацаев Саид Абдурахманович (Саид-афанди аль-Чиркави (Чиркейский)) Кавказский узел 29 августа 2012
 Ас-Салам № 17 (414)

Персоналии:Ислам в России
Жертвы терактов в России
Суфии России
Суфии Дагестана
Суфии XX века
Суфийские шейхи